Tuta puede referirse a:

 Tuta, municipio colombiano.
 Tuta, juego de las zonas rurales de España.
 Tuta, futbolista brasileño, delantero.
 Tuta, localidad del municipio de Doñinos de Ledesma, en la provincia de Salamanca, Castilla y León, España.
 Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, criminal mexicano.
 tuta, el nombre popular del ave Pteroptochos castaneus en Argentina;
 tuta, el nombre popular del ave Pteroptochos tarnii en Argentina;
 Tuta, un insecto de la familia Gelechiidae.